Rue des Peupliers à Lyon ;
 Rue des Peupliers à Paris.